College bescherming persoonsgegevens, zie Autoriteit Persoonsgegevens
 Communautair Bureau voor plantenrassen
 CREB-bindingseiwit
 U.S. Customs and Border Protection, douane en grensbewaking in de Verenigde Staten